У́го I (, ; умер в ) — граф Ампурьяса (991—1040), представитель Ампурьясской династии.

Биография 
Уго I был старшим сыном графа Ампурьяса и Руссильона Госфреда I, после смерти которого в 991 году его владения были разделены между двумя сыновьями: Уго получил графство Ампурьяс и округ Перелада, его младший брат Гислаберт I стал правителем графства Руссильон.

О первой половине правления Уго I известно очень немного. В основном имя графа упоминается только в хартиях о дарениях земель и имущества церквям и монастырям, находившимся в его владениях. К 1010 году относится первое сообщение исторических источников о военной деятельности Уго. В этом году он упоминается в хрониках как участник большого похода на Кордову, совершённого несколькими каталонскими графами. Во время этого похода, организованного графом Барселоны Рамоном Боррелем I и графом Урхеля Эрменголом I в помощь своим мусульманским союзникам, военачальнику  и его кандидату на престол Кордовы Мухаммаду II, каталонцы разбили в  берберское войско халифа Сулеймана, а затем взяли и разграбили Кордову, столицу халифата.

В 1014 году умер граф Гислаберт I, оставивший Руссильон своему несовершеннолетнему сыну Госфреду II. После смерти брата Уго I начал войну против племянника, намереваясь вновь соединить в своих руках оба графства отца. Однако на стороне Госфреда выступил граф Бесалу , которому удалось отбить нападение Уго на Руссильон. Военные действия продолжались до 1020 года, когда при посредничестве  Олибы между сторонами конфликта было заключено соглашение о мире, сохранившее за Госфредом II все его владения.

В 1018 году у графа Уго I произошёл также конфликт и с регентом Барселонского графства Эрмесиндой Каркассонской, правившей после смерти мужа, графа Рамона Борреля I, за своего малолетнего сына Беренгера Рамона I. В этом году граф Ампурьяса обманом завладел одним из земельных владений, которое он ранее продал покойному правителю Барселоны. Эрмесинда обратилась за защитой к суду каталонских сеньоров и в 1019 году собрание, состоявшееся в Жероне под председательством графа Бесалу Бернардо I и епископа Олибы Викского, решило спор в её пользу. По решению суда Уго I возвратил захваченные им земли. В дальнейшем он поддерживал дружественные отношения с правителями Барселонского графства.

В последующие годы своего правления Уго I ещё не раз вступал в конфликты с соседями. В 1021 году у него возникли серьёзные разногласия с аббатом монастыря  Петром и после того, как граф захватил принадлежавшее этому аббатству обитель Сан-Сальвадор-де-Вердера, он был отлучён от церкви. В 1023 году только при посредничестве епископа Вика Олибы был разрешён конфликт Уго I с графом Сердани Вифредом II и графом Бесалу Гильемом I.

Граф Уго I умер в 1040 году. Его преемником в графстве Ампурьяс стал его несовершеннолетний старший сын Понс I.

Уго I был женат (не позднее 12 июля 1036) на Гисле, происхождение которой неизвестно. Детьми от этого брака были:
  (умер в 1078) — граф Ампурьяса (1040—1078)
 Рамон (умер в 1086) — епископ Эльны (1064—1086)

Также детьми графа Уго I некоторые генеалогии называют сына Гислаберта и двух неизвестных по именам дочерей, о которых в исторических источниках, кроме их возможных родственных связей с графом Ампурьяса, ничего не сообщается.

Примечания

Ссылки 
 
 

Графы Ампурьяса
Правители Европы X века
Правители Европы XI века
Ампурьясская династия